Flughafen-S-Bahn ist der Name mehrerer Bahnlinien in Deutschland:
 die Flughafen-S-Bahn Dresden,
 die Flughafen-S-Bahn Frankfurt,
 die Flughafen-S-Bahn Hamburg und
 die Flughafen-S-Bahn Hannover.